Het LangeLand Ziekenhuis (handelsnaam van stichting 't Lange Land Ziekenhuis) is een algemeen en het enige ziekenhuis in de Nederlandse stad Zoetermeer. Het is genoemd naar de in 1767 drooggelegde polder 't Lange Land en is gevestigd in De Leyens, het noordoostelijke deel van de wijk Buytenwegh De Leyens. Het LangeLand Ziekenhuis is een volwaardig basisziekenhuis, met onder meer een afdeling intensieve zorg, spoedeisende hulp en geboortezorg. Het vervult daarmee een kernfunctie in de gezondheidszorg, zowel voor de stad als voor de directe omgeving. Om het ziekenhuis mogelijk te maken werd het Haagse Bethlehemziekenhuis gesloten en het werk in Zoetermeer voortgezet. Het ziekenhuis heeft een opnamecapaciteit van 220 bedden en uitgebreide poliklinische en dagbehandelingsvoorzieningen. Bij de start had het een omvang van circa 21.000 m² bvo.

Eerste jaren en uitbreidingen 
De eerste paal voor Het LangeLand Ziekenhuis werd geslagen op 14 december 1985. Het werd op 6 april 1988 in gebruik genomen. Na de moeilijke eerste tien jaar van zijn bestaan heeft Het LangeLand Ziekenhuis zijn bedrijfsvoering economisch doelmatig ingericht. Pas in 2005 werd de beddenerkenning van Het LangeLand Ziekenhuis verhoogd tot het toen werkelijk aanwezige aantal van 243 en het aantal normatieve m² tot 22.059. Desondanks waren er bouwkundige uitbreidingen in 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 en 2005, en een gestage uitbreiding van de medische staf. De laatste uitbreidingen waren de nieuwbouw van de SEH (de afdeling spoedeisende hulp) en operatiekamers en het samen met de Regionale Huisartsen Vereniging opzetten van een huisartsenpost in het ziekenhuis. In december 2008 heeft men in samenwerking met het HagaZiekenhuis een dialyse-afdeling opgezet.

Nieuw profiel en samenwerking 
In de periode 2011/2012 werd het zorgprofiel van het ziekenhuis, na financiële problemen, opnieuw vormgegeven. De samenwerking met de ziekenhuizen uit de zogenaamde 'Coöperatie' (het Groene Hart Ziekenhuis, het Haaglanden MC en het Bronovo) droeg hieraan bij. De bedoeling was samen met deze ziekenhuizen een coöperatie te vormen met als doel om in de regio een volledig en kwalitatief zorgpakket te kunnen (blijven) bieden. Anno 2013 is de samenwerking formeel beëindigd en koos het ziekenhuis voor de MC groep van Loek Winter als beoogd samenwerkingspartner.
Daarna is nog een optie onderzocht met zorgorganisatie Fundis momenteel is een aansluiting in voorbereiding met de Reinier Haga Groep. Inmiddels schrijft het ziekenhuis alweer een aantal jaren zwarte cijfers.

Toetreding RHG en fusie HagaZiekenhuis 

Op 9 juni 2015 is het LangeLand Ziekenhuis toegetreden tot de Reinier Haga Groep. Door de toetreding kan het LangeLand het zorgaanbod verder verbreden. Het gaat dan om functies zoals hart- en neurochirugie, kindergeneeskunde en oncologische zorg. Het LangeLand werkte al langer samen met het HagaZiekenhuis op het gebied van dialyse, longziekten, cardiologie en intensive care. In 2018 gaan de drie ziekenhuizen ook samenwerken in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC), dat naast het LangeLand Ziekenhuis wordt gebouwd.

Vanaf 2019 werd duidelijk dat de bestuurlijke fusie tussen de drie ziekenhuizen niet zou leiden tot een juridische fusie. Er werd vanaf dat moment ingezet op een defusie en ontbinding van de RHG. Sinds 1 maart 2023 is de defusie van RHG formeel een feit. Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is sinds die dag officieel zelfstandig. HagaZiekenhuis en LangeLand gaan samen verder. Het HagaZiekenhuis wordt door de fusie het grootste topklinische ziekenhuis in de regio. LangeLand Ziekenhuis heet vanaf 1 juni HagaZiekenhuis Zoetermeer.

Bouwwerk in Zoetermeer
Ziekenhuis in Zuid-Holland